Antonella Bolelli Ferrera – giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana
 Franco Bolelli – filosofo e scrittore italiano
 Henri Bolelli – tennista francese
 Simone Bolelli – tennista italiano
 Tristano Bolelli – glottologo italiano